W le donne – film del 1970 diretto da Aldo Grimaldi
W le donne – programma televisivo Fininvest degli anni ottanta